Єжов () — російське прізвище. Відомі носії:
 Єжов Валентин:
 Єжов Валентин Іванович — український радянський архітектор
 Єжов Валентин Іванович (1921—2004) — радянський і російський сценарист, кінодраматург («Балада про солдата», «Біле сонце пустелі»). Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1976).
 Єжов Віталій Олександрович (*1990) — український футболіст, півзахисник.
 Єжов Денис Ігорович (1985) — російський хокеїст.
 Єжов Ілля Ігорович (1987) — російський хокеїст.
 Єжов Микола Іванович — народний комісар внутрішніх справ СРСР.
 Єжов Олександр Сергійович-«Бєшений йожик» (1978—2015), солдат, учасник російсько-української війни.
 Єжов Сергій Валентинович (1951, Київ) — український архітектор, кандидат архітектури (1984).
 Єжов Станіслав Станіславович (1978) — український урядовець, заступник керівника протоколу і помічник прем'єр-міністра України.

Жінки
 Єжова Олександра Степанівна — українська радянська діячка, новатор виробництва, ткаля Лубенської ковдряно-повстяної фабрики Полтавської області. Депутат Верховної Ради УРСР 10-го скликання.
 Єжова Олена Іванівна (1787—1853) — артистка Петербурзької імператорської трупи, оперна співачка (сопрано і меццо-сопрано) і драматична актриса.
 

Населені пункти в Чехії:

 Єжов (Пельгржимов)
 Єжов (Годонін)

Російські прізвища